58-й чемпіонат СРСР із шахів — останній чемпіонат СРСР із шахів, проходив від 1 до 13 листопада 1991 року в Москві.

Турнірна таблиця

Посилання 
58rd USSR Championship, Moscow 1991

Чемпіонати СРСР із шахів
1991 у шахах
Листопад 1991